Le sigle LTI peut faire référence à :
 Lingua Tertii Imperii (Langue du Troisième Reich : carnet d'un philologue), livre de Viktor Klemperer, paru en 1947.
 en théorie du signal :  , un système à la fois linéaire et invariant.
 en informatique : Learning Tools Interoperability, un standard pour lier des contenus et des ressources pédagogiques à des plateformes d'apprentissage comme des Learning Management System.

Entreprises 
 London Taxis International
 LTI Informatique & Génie

Autres 
  (certification OPI), gérée par LTI, de l'American Council on the Teaching of Foreign Languages